Drege ist der Familienname folgender Personen:

 André Drege (* 1999), norwegischer Radrennfahrer
 Hans Drege, deutscher Bildschnitzer der Renaissance